San Salvador est la vingt-cinquième histoire de la série Tif et Tondu de Will et Fernand Dineur. Elle est publiée pour la première fois dans le journal Spirou  au .

Univers

Résumé 
En voyage d'agrément en Amérique centrale, Tif et Tondu sont dénoncés comme espions par leur capitaine malhonnête (et de surcroît trafiquant d'armes), qui veut toucher une prime et s'emparer de leurs bagages. Mais le séjour des deux amis en prison est court: Tif se fait un ami du gouverneur de San Salvador, qui le nomme général, et Tondu simple soldat.

Tif croit à une sinécure, mais c'est alors qu'éclate la guerre annuelle contre la ville voisine de Santa Ana, que San Salvador a perdue… douze fois de suite. Tif sûr de la catastrophe, préfère déserter avec Tondu alors que l'armée campe dans les collines. Mais leur errance les mène à la capture par des soldats de Santa Ana. Tif est condamné à être fusillé; Tondu, pour avoir botté le train à un soldat, doit subir la loi du talion de la part de chacun des 2364 soldats ennemis.

Cependant, après quelques coups de pied, Santa Ana est détruite par un séisme qui réveille aussi le volcan voisin. Tif et Tondu sont libres! Ils pourraient s'enfuir? Non, Tif a une meilleure idée: il mobilise son armée pour aider la ville. La guerre cesse définitivement et tous deux sont des héros. Le capitaine et son second, revenus toucher la prime, sont condamnés à porter leur cargaison de riz à pied jusqu'à Santa Ana (2364 voyages).

Personnages 
 Tif et Tondu
 Le capitaine du "Cafétass" et son second, crapules et marchands d'armes, profiteurs
 Le gouverneur de San Salvador
 Un sergent salvadorien, promu gardien des deux brigands
 Un Indien chargé de tuer Tondu alors que ce dernier sert de sentinelle à l'armée
 Le gouverneur de Santa Ana

Historique

Publication

Revues

Album

Lien externe 

Histoire de Tif et Tondu
Histoire publiée dans Spirou
Histoire publiée pour la première fois en 1950